Завьяловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Завьяловская волость (Сарапульский уезд) — в составе Вятской губернии, Сарапульский уезд
 Завьяловская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Завьяловская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии, Балашовский уезд
 Завьяловская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд